Simplicius ist der Name folgender Personen:

 Simplicius († 483), Papst
 Simplicius von Rom († um 303), Heiliger
 Simplicius (Märtyrer) († 159 oder 161), Heiliger und Märtyrer
 Simplicius (4. Jh.), Heiliger und Sohn des heiligen Potentinus
 Simplikios (* um 490; † um 560), spätantiker Philosoph
 Simplicius von Montecassino (um 550/560), Nachfolger des hl. Benedikt von Nursia als Abt von Montecassino
 Marcus Simplicius Quietus, römischer Offizier (Kaiserzeit)
 Marcus Simplicius Simplex, römischer Offizier (Kaiserzeit)

und bezeichnet:
 einen Orden, siehe Orden des heiligen Simplicius
 eine Operette von Johann Strauss (Sohn), uraufgeführt am 17. Dezember 1887 am Theater an der Wien, siehe Simplicius (Operette)
 Simplicius Simplicissimus (Oper) bzw. Des Simplicius Simplicissimus Jugend, Titel einer Oper von Karl Amadeus Hartmann nach Grimmelshausen
 Der Simplicius eine Oper von Hans Huber

Siehe auch:
 Simplicissimus (Begriffsklärung)
 Simplicia (Begriffsklärung)
 Simpel
 Simpl